Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Carter () :
 le comté de Carter, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Carter, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Carter, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Carter, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Carter, situé dans l'État du Tennessee.